Пит Сампрас је други пут освојио турнир. У финалу је победио Јонаса Бјеркмана резултатом 6:3, 4:6, 6:3, 6:1.

Носиоци 

 'Пит Сампрас (победник)
 Мајкл Ченг (друго коло)
 Патрик Рафтер (треће коло)
 Грег Руседски (четвртфинале)
 Јевгениј Кафељников (полуфинале)
 Карлос Моја (друго коло)
 Серђи Бругера (треће коло)
 Томас Мустер (четвртфинале)
|
  Марсело Риос ''(друго коло) 
  Алекс Коређа ''(треће коло) 
  Густаво Киртен ''(друго коло) 
  Јонас Бјеркман ''(финалиста) 
  Феликс Мантиља ''(друго коло) 
  Рихард Крајичек ''(четвртфинале) 
  Томас Енквист ''(полуфинале) 
  Петр Корда ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1997.
Париз мастерс 1997.